Curien est un ancien prénom de la fin du Moyen Âgeaujourd'hui disparu, qui est devenu un patronyme français présent en Lorraine, et particulièrement dans le département des Vosges.

Onomastique 
Curien est une variante Lorraine du prénom ancien Quirin, prénom que portait notamment saint Quirin de Neuss, dont les reliques sont à l'origine de la création de la commune de Saint-Quirin en Lorraine.

Les variantes de Quirin et Curien sont Quirien, Curin, ,  et Cunat, tous étant également des anciens prénoms, hypocoristiques de Quirin, ainsi que des patronymes français actuels, caractéristiques pour la plupart du département des Vosges et de la Lorraine.

Le féminin du prénom Curien est Curienne.

Patronyme 

 Gilles Curien (1922-2017), diplomate français ;
 Hubert Curien (1924-2005), frère de Gilles Curien, cristallographe et homme politique français, considéré comme le père de l'Europe spatiale ;
 Nicolas Curien (1950-), ingénieur-économiste et universitaire français, fils d'Hubert Curien ;
 Nicolas Curien (1985-), mathématicien français, spécialiste des probabilités.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien